Тройницкий — украинская фамилия.

 Тройницкие — дворянский род.

Известные носители:
 
 Тройницкий, Владимир Александрович (1847—1917?) — тайный советник, тобольский губернатор
 Тройницкий, Григорий Александрович (1844—1914) — член совета министра государственных имуществ, сенатор. Действительный тайный советник.
 Тройницкий, Николай Александрович (1842—1913) — русский статистик, действительный тайный советник, губернатор.
 Тройницкий, Сергей Николаевич (1882—1948) — геральдист и искусствовед, директор Государственного Эрмитажа.